Vladimir Gaćinović ist der Name folgender Personen:

* Vladimir Gaćinović (Essayist) (1890–1917), bosnisch-serbischer Essayist und Revolutionär 
 Vladimir Gaćinović (Fußballspieler) (* 1966), serbischer Fußballspieler und -trainer